El término hormiguero negruzco puede referirse a:

 Hormiguero negruzco (C. nigrescens), el nombre común del ave Cercomacroides nigrescens de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología (SEO), y en Ecuador y Perú;

 Hormiguero negruzco (C. tyrannina), el nombre común del ave Cercomacroides tyrannina en Colombia, Honduras, Costa Rica y México;

 Hormiguero negruzco (H. fortis), un nombre común del ave Hafferia fortis.